Kvalspelet till Allsvenskan 2017 spelades mellan Superettan 2016-laget Halmstads BK och Allsvenskan 2016-laget Helsingborgs IF.

Facit efter respektive lags säsong 2016

Ligan

Svenska cupen
Tabellen är färdigställd utifrån matcher som har spelats under året 2016 (Svenska cupen 2015/2016 och 2016/2017), matcher som stått oavgjort efter 90 minuter räknas i tabellen som oavgjort.

Matcher

Första mötet

Andra mötet

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Fotbollssäsongen 2016
Halmstads BK
Helsingborgs IF
Fotboll i Sverige 2016
2018
Sportevenemang i Halmstad
Sportevenemang i Helsingborg